Kastrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:

Kastrup på Amager 
 Kastrup – en københavnsk forstad på Amagers østkyst i Tårnby Kommune
 Københavns Lufthavn – Danmarks største lufthavn beliggende ved Kastrup på Amager
 Københavns Lufthavn, Kastrup Station – jernbanestationen ved denne lufthavn
 Kastrup Station – en metrostation, tidligere på Amagerbanen
 Kastrup Boldklub – fodboldklub i Kastrup på Amager

Bebyggelser i øvrigt 
 Kastrup (Fuglebjerg Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Fuglebjerg Sogn, Næstved Kommune
 Kastrup (Gram Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gram Sogn, Haderslev Kommune
 Kastrup (Hvilsager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvilsager Sogn, Syddjurs Kommune
 Kastrup (Hørby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hørby Sogn, Holbæk Kommune
 Kastrup (Vordingborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kastrup Sogn, Vordingborg Kommune

Se også 
 Kastrup Sogn – flertydig sogne
 Kastrup Kirke – flertydig kirker